Tien Lej (田雷, 1970), kínai birkózó, olimpikon
 Tien Lej (田壘, 1983), tajvani kosárlabdázó